Тхо
 Тхо — один из тайских языков во Вьетнаме
 Тхо (таи) — тайский народ, говорящий на языке тхо
 Тхо (тхомон) — один из вьетских языков во Вьетнаме
 Тхо — группа небольших вьет-мыонгских народов, часть которых говорит на языке тхо
 Тхо (Thọ) — вьетнамское личное имя
 Ле Дык Тхо (, настоящее имя — Фан Динь Кхай, ; 1911—1990) — вьетнамский политик, дипломат, лауреат Нобелевской премии мира (1973).